David Glaser né en 1976 à Pithiviers, est un journaliste français installé en Suisse depuis .

Biographie 

Après avoir commencé sa carrière radiophonique dans les radios locales de la région du Mans (WEST FM, RTE, Radio Alpa et Europe 2 Le Mans)  le journaliste sarthois et breton d’origine devient présentateur à Europe 1 puis à Radio France. Au sein du groupe d'audiovisuel public français, il se consacre à la production de plusieurs émissions sur France Inter et Le Mouv'.

En 2004, année des Jeux olympiques d'Athènes, il présente L'onde olympique, une émission critique et périphérique au monde du sport mise à l'antenne par Jean-Luc Hees (à l'époque directeur de France Inter) et Bernard Chérèze, directeur des programmes de France Inter et réalisée par Michelle Soulier. L'année suivante, David est responsable d'une quotidienne estivale sur les relations intergénérationnelles toujours sur France Inter.

À la rentrée de , Jean-Paul Cluzel le PDG de Radio France, Gilles Schneider, directeur de France Inter et Bernard Chérèze, le directeur des programmes et de la musique placent l'émission Générations réalisée par Bruno Carpentier sur la grille de rentrée de la radio généraliste publique le vendredi à 18 heures, un véritable carrefour d’audience pour la station. La saison suivante, la direction de la station l'associe à José Artur pour la présentation de l'émission Inoxydable avec les chroniqueurs Philippe Val, Frédéric Lodéon et Laurent Delmas toujours le vendredi après-midi. Cette même saison, il est chroniqueur musical pour l'émission de Jean-Marc Four Et pourtant elle tourne et signe un feuilleton sur le métier de réalisateur d'albums pour Esprit Critique de Vincent Josse. En parallèle David écrit à la fois des chroniques de disques et des comptes rendus de concert pour Les Inrockuptibles et RFImusique.com. 

En 2007, il devient programmateur musical sur la première chaîne de radio en Suisse Romande (RSR-La 1ère) puis retourne en France en 2008 pour intégrer le service des sports de la première radio de France RTL via la radio numérique RTL L'Équipe. C'est pour RTL qu'il suivra ensuite l'Élection présidentielle américaine de 2008 en  en devenant numéro 2 du bureau new-yorkais de la première radio de France

En 2009, il devient le programmateur musical de World Radio Switzerland, le premier réseau national suisse anglophone. Les programmes de cette station de radio entièrement numérique sont diffusés en direct et en FM sur Genève (101.7 FM), sur le DAB puis DAB+ ainsi que le câble dans toute la Suisse et en streaming via le site www.worldradio.ch. En 2012, World Radio Switzerland devient radio de l'année au RadioDay de Zurich après avoir augmenté son audience de 60% en un an. Idem en 2013. Le reformatage musical de la radio sous sa direction a permis de renforcer l'audience du réseau national, notamment en Suisse allemande.

De 2009 à 2012, David a participé aux émissions parisiennes du Mouv' ("Le Midi 2" et "La folle aventure de la FM"). Il participe aussi aux émissions musicales estivales de Couleur 3 et de la  de la Radio Suisse Romande. En , il produit pour le magazine musical de la mi-journée de la chaîne culturelle de la RTS, Espace 2 (présenté et produit par Yves Bron) le feuilleton "Dans les pas de Louis Armstrong-In the footsteps of Louis Armstrong", un documentaire radio en cinq épisodes sur les États-Unis de Louis Armstrong, un roadtrip partant de la Nouvelle-Orléans pour rejoindre New York en passant par  Chicago et Los Angeles, les villes où vécut le géant du jazz américain. 

En , David rejoint le groupe radio/tv/internet BNJ de la famille de Pierre Steulet pour diriger l'antenne des trois radios généralistes leaders RTN à Neuchâtel, RJB à Tavannes dans le Jura Bernois et RFJ à Delémont dans le Jura. Le groupe possède un véritable joyau alternatif nommé GRRIF, sur le DAB+ romand.

Pendant l'été 2014, retour à Paris pour animer Europe Nuit de 22 à 23H en semaine sur Europe 1. En , il lance avec son ancienne collègue de WRS Catherine Nelson-Pollard le site anglophone swissmusicshow.com spécialisé dans la musique suisse et suississimo.com un blog francophone spécialisé dans les portraits, interviews et articles sur des personnalités du monde de la culture et des médias en Suisse et à l'étranger. Suississimo a passé le cap des 100 articles en .

Aujourd'hui, David exerce le métier de web éditeur et de community manager pour la plateforme notreHistoire.ch, éditée par la FONSART (Fondation pour la sauvegarde du patrimoine audiovisuel de la Radio Télévision Suisse).

Notes et références

Références 
 http://www.rtl.fr/actualites/article/j-20-avant-l-investiture-de-barack-obama-2
 www.notrehistoire.ch
 www.rfimusique.com

Journaliste français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle
Personnalité masculine française de la radio
Personnalité liée à Radio France
Producteur de Radio France
Chroniqueur à la radio
Producteur de radio
Collaborateur de RTL
Animateur sur France Inter
Animateur sur Europe 1
Naissance en 1976
Naissance à Pithiviers